

Cucina 
 Rabada – piatto brasiliano

Persone 
 Kagiso Rabada – crickettista sudafricano
 Veronika Rabada – cantante slovacca